Чаплинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів — україномовний навчальний заклад І-III ступенів акредитації у селі Чаплинка, Юр'ївського району Дніпропетровської області.

Загальні дані 
Чаплинська загальноосвітня школа I-III ступенів розташована за адресою: вул. Тараса Шевченка, 17, село Чаплинка (Юр'ївський район) — 51321, Україна.

Директор закладу — Балєва Наталія Юріївна, вчитель російської мови та зарубіжної  літератури,старший  вчитель, керівний стаж 4 роки. 

Мова викладання — українська.

Профільна направленість: здійснення профільного навчання за філологічним  та математичним профілем. 

У школі функціонує:

Навчальних кабінетів – 11;

Комп’ютерний клас – 1;

Бібліотека – 1;

Спортивний зал – 1;

Спортивний майданчик – 1;

Майстерня – 1;

Швейний цех – 1;

Кулінарний цех - 1;

Музей – 2;

Їдальня - 1.

Історія 
Школа була відкрита у 1954 році. В 1978 році було збудоване нове двоповерхове приміщення. З числа випускників школи 26 нагороджені медалями: 19 золотих і 7 срібних. 

Контингент учнів:

Основні напрямки та зміст роботи 
Пошук шляхів підвищення ефективності методичної роботи засобами ІКТ в умовах єдиного інформаційного простору ЗНЗ; 
 
Покращення матеріально-технічної бази необхідної для використання ІКТ;

Створення єдиного інформаційного простору школи;

Розробка єдиної інформаційної політики.

Досягнення 
- Призери обласного конкурсу на найкращу модель організації профільного навчання;

- Учасники обласних предметних олімпіад;

- Призери районних предметних олімпіад;

- Призери обласної олімпіади з української мови 2017 р.;

- Призери обласного конкурсу «Перлинка Придніпров`я» (2020);

- Переможці Всеукраїнського онлайн конкурсу «Відун»-2020 р.;

- Призери конкурсу «Собори наших душ» в номінації «Комп’ютерна графіка» та «Література»;

- Призери районних спортивних змагань;

- Учасники обласних змагань з легкої атлетики;

- Грамота Кабінету Міністрів України - 2007 р.;

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт школи 

Ч
Ч
Ч